Wakasa ist der Familienname folgender Personen:

 Masashi Wakasa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Minoru Wakasa (* 1951), japanischer Skispringer
 Wakasa Tokuji (1914–2005), japanischer Industrieller
 Yūji Wakasa (* 1996), japanischer Fußballspieler

Wakasa bezeichnet:

 eine ehemalige Provinz in Japan: Provinz Wakasa
 eine Gemeinde in der Präfektur Fukui in Japan: Wakasa (Fukui)
 eine Gemeinde in der Präfektur Tottori in Japan: Wakasa (Tottori)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Wakasa (Han)
 eine Bucht in Japan: Wakasa-Bucht